Băița román helységnév, jelentése 'bányácska'. A következő romániai települések viselik:
 Boica, Hunyad megyében
 Kérő, Kolozs megyében
 Láposbánya, Máramaros megyében
 Mezőbanyica, Maros megyében
 Rézbánya, Bihar megyében